Майкл Сильве́стр Гарденцио Сталло́не ( ; ; род. 6 июля 1946, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях «Рокки» (1976—2018), «Рэмбо» (1982—2019), «Неудержимые» (2010—н. в.) и  (2013—2019), к первым трём из которых также приложил руку в качестве сценариста, режиссёра и продюсера.

Номинант на премию «Золотой глобус» за роль Рокки Бальбоа в первом фильме и лауреат за роль в седьмом фильме серии. Трёхкратный номинант на премию «Оскар» за роль Рокки Бальбоа в первом и седьмом фильмах, а также написание сценария к первому фильму. Лауреат премий «Сатурн», «Сезар» и «Critics’ Choice Movie Awards».

По результатам на 2012 год общая касса фильмов со Сталлоне в качестве актёра составила 3,7 миллиарда долларов (с поправкой на инфляцию).

12 июня 2011 года за заслуги в популяризации бокса был введён в Международный зал боксёрской славы.
В декабре 2016 года избранный президент США Дональд Трамп предложил Сталлоне пост председателя Национального фонда искусств и гуманитарных наук, однако Сталлоне отказался от предложенного поста.

Биография 

Родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Его отец, парикмахер Фрэнк Сталлоне-старший (, 1919—2011), — иммигрант из Сицилии; мать, Жаклин Лейбофиш (1921—2020).

Отец Сталлоне, Фрэнк, был известен своим буйным нравом, а также как большой любитель женщин. Мать Сталлоне, Жаклин — дочь известного вашингтонского адвоката Джона Пола Лейбофиша (1891—1956) — выступала на сцене в легендарном «Даймондз-Хорсшу-Клаб» Билли Роуза.

Роза Лейбофиш (Ламлец), прабабушка Сильвестра Сталлоне, родилась в Одессе, а мама Сильвестра, астролог Жаклин Сталлоне-Лейбофиш, в середине 1980-х посещала СССР и виделась с Михаилом Горбачёвым.

В 15 лет Сталлоне, первоначально оставленный с отцом после развода родителей, переехал к матери и стал учиться в специальной школе для трудных подростков.

Затем актёр отправился на учёбу в Швейцарию в Американский колледж, подрабатывая при этом тренером и продолжая играть в театре. Вернувшись в Штаты и уже твёрдо решив стать актёром, Слай пошёл изучать драматическое искусство в университет в Майами. Закончив учёбу на актёрском факультете, вернулся в Нью-Йорк и играл в небольших театральных постановках. Сталлоне удалось сыграть в нескольких фильмах и двух телесериалах, после чего последовала картина «Рокки» (), к которой он написал сценарий и продал его с условием своего участия в главной роли. За этот фильм Сталлоне получил по две номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Продолжения «Рокки» закрепили его успех и популярность, притом что он участвовал в написании сценариев всех восьми частей. После третьей части «Рокки» Сталлоне приступил к сюжету «Рэмбо» по одноимённой книге Дэвида Морелла, где его роль Рэмбо тоже была немаловажной. Его три части тоже имели успех, однако не такой, как «Рокки». К примеру, вторая часть получила «Золотую малину» в номинациях «худший сюжет», «худший актёр», «худший противник» и «худший фильм года».

После таких кассовых хитов, как «Рэмбо 3», «Рокки 4» и «Кобра», последовала череда куда менее успешных картин: «Изо всех сил», «Взаперти», «Стой! Или моя мама будет стрелять». Но фильмы «Разрушитель» и «Специалист» вернули его к славе.

Личная жизнь 

Младший брат — певец и актёр Фрэнк Сталлоне, известный по эпизодическим ролям в фильме «Гудзонский ястреб» и серии фильмов «Рокки».

28 декабря 1974 года Сильвестр женился на американской актрисе Саше Зак (). Брак закончился разводом 14 февраля 1985 года. В этом браке родились два сына: Сейдж (1976—2012) и Серджо (, род. 1979), страдающий аутизмом.

15 декабря 1985 года женился на 22-летней датской модели и актрисе Бригитте Нильсен. Через два года брак закончился разводом.

В мае 1997 года женился на американской модели Дженнифер Флавин, которая младше Сталлоне на 22 года. В этом, третьем, браке родились три дочери: София (1996), Систин (1998) и Скарлет (2002).

Увлечения 
С давних времен Сильвестр Сталлоне является фанатом английского футбольного клуба «Эвертон». В седьмой по счёту части франшизы про Рокки «Крид: Наследие Рокки» Сталлоне внедрил в процесс съёмок своего «одноклубника», британского боксёра Тони Белью.
Также одним из хобби Сильвестра является коллекционирование ножей.

Избранная фильмография 
Полный список работ Сталлоне в кино и на телевидении см. на странице Фильмография Сильвестра Сталлоне. В данном разделе представлен список лишь тех работ Сталлоне, в которых его роли являются главными сюжетно (центральный протагонист или антагонист) и/или расположены на первом месте в титрах.

 1970 — «Итальянский жеребец»
 1971 — «Бананы»
 1974 — 
 1974 — «Лорды из Флэтбуша»
 1976 — «Рокки»
 1978 — «Кулак»
 1978 — «Адская кухня»
 1979 — «Рокки 2»
 1981 — «Ночные ястребы»
 1981 — «Бегство к победе»
 1982 — «Рокки 3»
 1982 — «Рэмбо: Первая кровь»
 1984 — «Горный хрусталь»
 1985 — «Рэмбо: Первая кровь 2»
 1985 — «Рокки 4»
 1986 — «Кобра»
 1987 — «Изо всех сил»
 1988 — «Рэмбо III»
 1989 — «Взаперти»
 1989 — «Танго и Кэш»
 1990 — «Рокки 5»
 1991 — «Оскар»
 1992 — «Стой! Или моя мама будет стрелять»
 1993 — «Скалолаз»
 1993 — «Разрушитель»
 1994 — «Специалист»
 1995 — «Судья Дредд»

 1995 — «Наёмные убийцы»
 1996 — «Дневной свет»
 1997 — «Полицейские»
 2000 — «Убрать Картера»
 2001 — «Гонщик»
 2002 — «Детоксикация»
 2002 — «Ангел мести»
 2003 — «Дети шпионов 3: Игра окончена»
 2004 — 
 2006 — «Рокки Бальбоа»
 2008 — «Рэмбо IV»
 2010 — «Неудержимые»
 2012 — «Неудержимые 2»
 2013 — «Неудержимый»
 2013 — «План побега»
 2013 — «Забойный реванш»
 2014 — «Неудержимые 3»
 2014 — 
 2015 — «Крид: Наследие Рокки»
 2018 — «План побега 2»
 2018 — «Крид 2»
 2018 — 
 2019 — «План побега 3»
 2019 — «Рэмбо: Последняя кровь»
 2022 — «Самаритянин»
 2022—2023 — «Король Талсы» (сериал)
 2023 — «Неудержимые 4» (постпроизводство)

Награды и номинации

Награды 

 Премия «Давид ди Донателло»:
 1977 — «Лучший иностранный актёр»
 Премия «Сатурн»:
 1997 — Награда за достижения в карьере
 Премия «Сезар»:
 1992 — Почётный Сезар
 Ассоциация кинокритиков Сент-Луиса:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Ассоциация кинокритиков Остина:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Национальный совет кинокритиков США:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Ассоциация кинокритиков Юты:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Юго-восточная Ассоциация кинокритиков:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Общество кинокритиков Лас-Вегаса:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Общество кинокритиков Феникса:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Общество темнокожих кинокритиков:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Ассоциация онлайн-кинокритиков Бостона:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Премия «Золотой глобус»
 2016 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Премия «Critics' Choice Movie Awards»
 2016 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)

Номинации 
 Премия «Оскар»
 1977 — Лучшая мужская роль (за фильм «Рокки»)
 1977 — Лучший сценарий (за фильм «Рокки»)
 2016 — Лучшая мужская роль второго плана (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Премия «Золотой глобус»
 1977 — Лучшая мужская роль (драма) (за фильм «Рокки»)
 1977 — Лучший сценарий (за фильм «Рокки»)
 Премия BAFTA
 1978 — Лучшая мужская роль (за фильм «Рокки»)
 1978 — Лучший сценарий (за фильм «Рокки»)
 Премия «Спутник»
 2016 — Лучшая мужская роль второго плана (за фильм «Крид: Наследие Рокки»; ожидается)
 Ассоциация кинокритиков Вашингтона:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Ассоциация кинокритиков Чикаго:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Общество кинокритиков Канзас-Сити:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Общество кинокритиков Сан-Франциско:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Общество онлайн-кинокритиков:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Ассоциация онлайн-кинокритиков Нью-Йорка:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Ассоциация киножурналистов Индианы:
 2015 — «Лучшая мужская роль второго плана» (за фильм «Крид: Наследие Рокки»)
 Национальная премия кино и телевидения США
 2019 — «Лучший актёр» (за фильм («Рэмбо: Последняя кровь»)

«Золотая малина» 
Сильвестр Сталлоне является лидером по числу наград и номинаций на антипремию «Золотая малина». За свою кинокарьеру он был номинирован 33 раза в различных категориях, из них 10 раз удостаивался «Малины», был признан худшим актёром десятилетия (1980-х г.) и XX века, пока в 2016 году ему не была присвоена утешительная награда за восстановление репутации.

Примечания

Ссылки 

 

Члены Международного зала боксёрской славы
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии «Сезар»
Лауреаты премии «Золотая малина»
Сталлоне
 
Киноактёры США
Выпускники Майами-Дейд-колледжа